Larsenuranylite è un minerale appartenente al gruppo della fosfuranilite, scoperto nel 1958 in una miniera di uranio dell'Uzbekistan. Il nome del minerale è stato attribuito perché appariva essere l'analogo della fosfuranilite contenente arsenico al posto del fosforo.

Morfologia 
L'arsenuranylite si presenta con un aspetto a squama di pesce.

Origine e giacitura 
L'arsenuranylite si è formata nella zona di ossidazione di un giacimento di zolfo contenente arsenico in associazione con schoepite, paraschoepite, metazeunerite, uranospinite, nováčekite.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Arsenati e vanadati (minerali)